Hazelton ist der Familienname folgender Personen:

 George Cochrane Hazelton (1832–1922), US-amerikanischer Politiker
 Gerry Whiting Hazelton (1829–1920), US-amerikanischer Politiker
 Hazelton Brothers, US-amerikanischer Klavierbauer in New York City, gegr. 1840 von Henry und Frederik Hazelton
 John W. Hazelton (1814–1878), US-amerikanischer Politiker

Hazelton ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:

 Hazelton (British Columbia), ein Ort (und ein Gebiet) in der kanadischen Provinz British Columbia
 New Hazleton im Regional District of Kitimat-Stikine in British Columbia
 South Hazleton in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:

 Hazelton (Idaho)
 Hazelton (Kalifornien)
 Hazelton (Kansas)
 Hazelton (Minnesota)
 Hazelton (New Jersey)
 Hazelton (North Carolina)
 Hazelton (North Dakota)
 Hazelton (West Virginia)
 Hazelton Mills (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Hazelton Township
 Hazleton